L'édition 2017 du tournoi de tennis de Stanford se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Madison Keys remporte l'épreuve en simple, Abigail Spears et Coco Vandeweghe celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Varvara Lepchenko, de la Biélorusse Victoria Azarenka, ennuyée par un virus, de la Hongroise Tímea Babos, de la Chinoise Wang Qiang et des Tchèques Kristýna Plíšková et Kateřina Siniaková. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Bondarenko, Nicole Gibbs, Jennifer Brady, Kristie Ahn, Ajla Tomljanović et Kayla Day.

Lauréates 
Madison Keys remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Coco Vandeweghe.

En double, Abigail Spears et Coco Vandeweghe remportent leur  ensemble en battant en finale Alizé Cornet et Alicja Rosolska. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Stanford
Tennis aux États-Unis en 2017
Sport en Californie en 2017
Sport aux États-Unis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Tennis en juillet 2017
Tennis en août 2017